Gopalpur kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Gopalpur (underdistrikt),

Indien 

 Gopālpur (ort i Indien, Odisha), Ganjām, 
 Gopālpur (ort i Indien, Västbengalen), North 24 Parganas, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar